Кузьминская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Спасского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнеспасский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 43 км, до центра муниципального образования Никифоровской — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Харитоновская, Целковская, Рыкаловская, Горка.

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района